Franciszek Kaczkowski (1877−1962) − pułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Jan Kaczkowski (ujednoznacznienie)
 Jan Chryzostom Kaczkowski (1744–1816) – duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy łucki
 Jan Kaczkowski (1890–1979) – polski oficer i urzędnik
 Jan Kaczkowski (1907–2013) − polski farmaceuta
 Jan Kaczkowski (1977–2016) – polski duchowny rzymskokatolicki, prezbiter, dyrektor Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio
 Karol Kaczkowski (1797−1867) − polski lekarz
 Karol Kaczkowski (1822−1884) − polski adwokat, radny Tarnowa
 Piotr Kaczkowski (ur. 1946) − polski dziennikarz radiowy
 Zygmunt Kaczkowski (1825−1896) − polski powieściopisarz